Würthner ist der Name von

 Frank Würthner (* 1964), deutscher Chemiker
 Rudolf Würthner (1920–1974), Dirigent